Op Roland Garros 2017 speelden de vrouwen van woensdag 31 mei tot en met zondag 11 juni 2017 de wedstrijden in het dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Caroline Garcia en Kristina Mladenovic was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Mladenovic speelde samen met Svetlana Koeznetsova – zij waren het veertiende reekshoofd en verloren in de derde ronde van de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Australische koppel Ashleigh Barty en Casey Dellacqua in twee sets. Het was hun elfde gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daarnaast vijftien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Šafářová vier.

Er waren drie Belgische deelneemsters. Kirsten Flipkens speelde samen met Francesca Schiavone (Italië) – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Elise Mertens en Française Alizé Cornet verloren hun openingspartij, van dezelfde tegenstandsters. Yanina Wickmayer, met Française Pauline Parmentier aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Twee Nederlandse speelsters deden mee. Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson waren het dertiende reekshoofd – zij bereikten de derde ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor Chan Yung-jan en Martina Hingis, die als derde waren geplaatst. Demi Schuurs en haar Argentijnse partner María Irigoyen konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA

Roland Garros
ITF-toernooi in 2017